Alliance Party ist der Name folgender Parteien:

 Alliance Party in Malaysia, siehe Allianz-Partei
 Alliance Party of Northern Ireland in Nordirland
 Alliance Party in Neuseeland
 Alliance Party (Fidschi) in Fidschi